O Campeonato Nepalês de Futebol em nome original Martyr's Memorial A-Division League, é a principal competição de futebol do Reino do Nepal.

Formato
O Campeonato Nepalês de Futebol é disputado entre 10 equipes de forma que todos jogam contra todos. O campeão ganha o direito de representar o país na Copa Dos Presidentes da AFC.

Times

Títulos por Clube

Ligações externas 
 

Competições nacionais de futebol da Ásia
Futebol do Nepal